Лейк-Шор (город, Миннесота) — город в округе Касс, штат Миннесота, США.
 Лейк-Шор (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.